Plaats in Indonesië
 Watuagung (Baturetno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Watuagung (Tambak), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Watuagung (Tuntang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Watuagung (Dongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Watuagung (Prigen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java